

Località 
Capranica – comune italiano in provincia di Viterbo
Capranica – frazione di Valtopina in provincia di Perugia
Capranica Prenestina – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale

Persone 
Matteo Capranica (1708-1776) compositore e organista
 Numerosi membri della famiglia Capranica, una famiglia patrizia originaria di Capranica Prenestina che, dal XV al XIX secolo ebbe influenza nella gerarchia ecclesiastica cattolica e nella storia del teatro. Appartennero fra gli altri, alla famiglia Capranica:
Domenico Capranica (1400-1458) cardinale
 Angelo Capranica (circa 1415-1478), cardinale
Luigi Capranica (1821-1891), romanziere e patriota

Istituzioni 
Almo collegio Capranica – seminario cattolico a Roma
Teatro Capranica – antico teatro di Roma, attivo soprattutto dal XVII al XIX secolo